Karl Zöppritz kan syfta på följande personer:

 Karl Zöppritz (1812–1900), tysk fabrikör och politiker
 Karl Zöppritz (1838–1885), tysk matematiker, fysiker och geograf
 Karl Zöppritz (1881–1908), tysk geofysiker och seismolog